Wolna elekcja
 Elekcja cesarska
 Lista papieskich elekcji i konklawe
 Wybory
 Sejm elekcyjny